Полошково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Полошково — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области
 Полошково — агрогородок в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Полошково — село в Козельском районе Калужской области.
 Полошково — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Полошково — деревня в Веневском районе Тульской области.